Алираджпур:

 Алираджпур — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Алираджпур — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.